Dlgopol (bulgariska: Дългопол) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Dlgopol och regionen Oblast Varna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Dlgopol ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dlgopol är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Dlgopol ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Dlgopol. Närmaste större samhälle är Provadija,  km norr om Dlgopol.

I omgivningarna runt Dlgopol växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Dlgopol är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Varna (region)